Список альбомов №1 в США в 2001 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 2001 году, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 5 недель в 2001 году (с учётом 2000 года в сумме 8 недель) был на №1 альбом «1» группы The Beatles. 1 был продан тиражом более 31 млн. копий, и стал бестселлером в США и в мире за 2000-2009 гг.

Список альбомов № 1

Примечания

См. также 
2001 год в музыке

Ссылки 
Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2001 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2001 года